Bank of the United States steht für:

 First Bank of the United States, Zentralbank der Vereinigten Staaten (1791 bis 1811)
 Second Bank of the United States, Zentralbank der Vereinigten Staaten (1816 bis 1836)
 Bank of United States, Geschäftsbank in den Vereinigten Staaten (1913 bis 1931)

Siehe auch:
 Federal Reserve System, Zentralbank-System der Vereinigten Staaten